Unterbringungsgesetz steht für:

 Unterbringungsgesetz (Österreich), Bundesgesetz in Österreich
 Unterbringungsgesetz (Bayern), ehemaliges Landesgesetz in Bayern
 Unterbringungsgesetz (Saarland), ehemaliges Landesgesetz im Saarland
 Unterbringungsgesetz (Preußen), preußisches Gesetz über die Unterbringung von mittelbaren Staatsbeamten und Lehrpersonal vom 30. März 1920

Siehe auch:
 Unterbringung (Begriffsklärung)
 Psychisch-Kranken-Gesetz, verschiedene Landesgesetze in Deutschland
 Therapieunterbringungsgesetz, Bundesgesetz in Deutschland
 Unterbringung#Rechtliche Regelung